Kostomłoty peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kostomłoty, une gmina ; 
 Kostomłoty, un village et chef-lieu de la gmina de même nom.
dans la voïvodie de Lublin
 Kostomłoty, un village.
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kostomłoty Pierwsze, un village dans le powiat de Kielce ;
 Kostomłoty Drugie, un village dans le powiat de Kielce.